Asia Cup (hockey)
 Asia Cup (cricket)
 AFC Asian Cup
 AFC Woman's Asian Cup